Личфилд има више значења:
 Личфилд (Енглеска), је град у Енглеској
 Округ Личфилд (Конектикат), је округ у америчкој савезној држави Конектикат
 Личфилд (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Личфилд (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Личфилд (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Личфилд (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Личфилд (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Личфилд (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Личфилд (Конектикат), је град у америчкој савезној држави Конектикат